Вера Генріксен — норвезька письменниця
 Рене Генріксен — данський футболіст
 Крістіан Генріксен — норвезький футболіст
 Маркус Генріксен — норвезький футболіст
 Сіндре Генріксен — норвезький ковзаняр
 Ленс Генріксен — американський актор